Starków peut désigner :

Topnoymie
en Pologne :
 Starków, village de la voïvodie de Lubusz
 Starków, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Starków, quartier de Szczecin